Hidratacija, u kemiji, reakcija je u kojoj se ioni, molekule ili koloidne čestice vežu s molekulama vode. U anorganskoj kemiji tako nastaju hidrati, spojevi s kristalnom vodom (npr. CuSO4 x 5 H2O), a i soli se otapaju u vodi jer se molekule vode vežu uz ione koji tvore soli i oslobađaju ih iz kristalne rešetke; ion vodika u vodenoj otopini redovito je hidratiziran jednom molekulom vode (hidronijev ion H3O+).

U organskoj kemiji hidratacija je vezanje molekula vode na molekule nezasićenih spojeva, pa tako npr. iz etilena (H2C=CH2) nastaje etanol (H3C-CH2OH), tzv. solvatacija.

Izvori

 Hrvatska enciklopedija, Broj 4 (Fr-Ht), str. 552. Za izdavača: Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Zagreb 2002.g. 

Kemijske reakcije